Rule kan syfta på:

 Ja Rule
 Janice Rule
 Rule, Texas

Se även 
 Rule, Britannia!